Positivisme er en ideologi, som handler om, at der kun er én (objektiv) virkelighed: Følelser, religion, etik mv. hører ikke til i positivismen. Man arbejder udelukkende med objekter, der kan måles og vejes.

Idéen ses ofte i det naturvidenskabelige felt, hvor den tilgang af nogle anses for at kunne være passende, selv om man der arbejder med konkrete tal og resultater. Det er dog også muligt at anvende i det humanistiske felt.

Ideologier